Albumy i utwory muzyczne:
 Strange – kompilacja teledysków zespołu Depeche Mode
 Strange – singel Tori Amos z albumu Scarlet’s Walk

Osoby o nazwisku Strange:
 Stephen Strange –  „Doktor Strange”, fikcyjny bohater komiksów
 John Strange Spencer-Churchill (1880–1947) – brytyjski wojskowy, młodszy brat Winstona Churchilla
 Gilbert John Strange (1899–1918) – brytyjski pilot wojskowy

Osoby o pseudonimie Strange:
 Steve Strange (1959–2015) – właśc. Steven John Harrington, walijski piosenkarz, założyciel grupy Visage

Zobacz też